Adams Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

in Arkansas:
 Adams Branch (Corney Bayou)

in Alabama:
 Adams Branch (Cahaba River), Fluss im Dallas County
 Adams Branch (George Lake), Fluss im Cullman County
 Adams Branch (Miller Spring Branch), Fluss im Mobile County
 Adams Branch (Piney Creek), Fluss im DeKalb County
 Adams Branch (Uchee Creek), Fluss im Russell County

in Georgia:
 Adams Branch (Chattahoochee River)

in Illinois:
 Adams Branch (Dry Fork)

in Kentucky:
 Adams Branch (East Fork), Fluss im Monroe County
 Adams Branch (Elkhorn Creek), Fluss im Pike County
 Adams Branch (Laurel River), Fluss im Laurel County
 Adams Branch (Long Fork), Fluss im Pike County
 Adams Branch (North Fork Triplett Creek), Fluss im Rowan County
 Adams Branch (Oldhouse Branch), Fluss im Leslie County
 Adams Branch (Paint Lick Creek), Fluss im Madison County
 Adams Branch (Pigeon Roost Creek), Fluss im Whitley County
 Adams Branch (Rockhouse Creek), Fluss im Letcher County
 Adams Branch (Wallins Creek), Fluss im Harlan County

in Missouri:
 Adams Branch (Lotts Creek), Fluss im Worth County
 Adams Branch (South Grand River), Fluss im Cass County
 Adams Branch (Stockton Lake), Fluss im Cedar County

in New Jersey:
 Adams Branch (Babcock Creek)

in North Carolina:
 Adams Branch (Apalachia Lake), Fluss im Cherokee County
 Adams Branch (French Broad River), Fluss im Transylvania County
 Adams Branch (Knob Creek), Fluss im Cleveland County
 Adams Branch (Richardson Creek), Fluss im Union County

in South Carolina:
 Adams Branch (Blue Hill Creek), Fluss im Abbeville County
 Adams Branch (Twomile Creek), Fluss im Florence County

in Tennessee:
 Adams Branch (Beech River), Fluss im Dekatur County
 Adams Branch (Bridge Creek), Fluss im Fentress County
 Adams Branch (Factory Creek), Fluss im Wayne County
 Adams Branch (Gentry Branch), Fluss im Johnson County
 Adams Branch (Rutherford Fork Obion River), Fluss im Gibson County
 Adams Branch (Turkey Creek), Fluss im Hardin County

in Texas:
 Adams Branch (Lavaca River), Fluss im Lavaca County
 Adams Branch (Pecan Bayou), Fluss im Brown County
 Adams Branch (Pine Island Bayou), Fluss im Hardin County

in Virginia:
 Adams Branch (Burks Fork), Fluss im Carroll County
 Adams Branch (Lake Anna), Fluss im Spotsylvania County

in West Virginia:
 Adams Branch (Trace Fork)

Siehe auch:
 Adams Spring Branch